Оскар Синела () —  испанский актёр, известный по роли «Кино» в телесериале «Физика или химия» и по роли «Рубена» в испанском мини-сериале . В 2010 году написал книгу «El chico sin identidad».

Фильмография

Примечания